Fourth Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fourth Avenue Historic District (Birmingham, Alabama), NRHP-ID 82002041
 Fourth Avenue Historic District (Pittsburgh, Pennsylvania), NRHP-ID 85001961